Slaget vid Prag kan avse:

Slaget vid Vita berget (1620) – ett tidigt slag under trettioåriga kriget
Slaget vid Prag (1648) – den sista striden i trettioåriga kriget
Belägringen av Prag (1742) – en belägring under det österrikiska tronföljdskriget
Slaget vid Prag (1757), en kamp där preussarna slog österrikarna i sjuårskriget
Belägringen av Prag – som direkt följde slaget 1757
Pragoffensiven (1945) – den sista stora sovjetiska operationen av andra världskriget i Europa